Маєвський Анатолій Васильович — окружний провідник ОУН Рівненщини (1945—1955), останній провідник ОУН Волині.
 Маєвський Валентин Володимирович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Май-Маєвський Володимир Зенонович — воєначальник Російської імператорської армії і Білого руху, генерал-лейтенант Генерального штабу.
 Маєвський Йосип Альбінович — український громадський і політичний діяч, публіцист, лікар за фахом, член Української Центральної ради, Малої ради.
 Маєвський Казимир-Владислав (1903—1981) — польський історик, археолог.
 Маєвський Карл Якович (1824—1897) — російський інженер-архітектор, академік архітектури, Таємний радник.
 Кароль Маєвський, Карл Йосипович Маєвський (пол. Karol Konstanty MajewskiKarol Konstanty Majewski ; 17 березня 1833 — 28 вересня 1897) — один із ватажків січневого повстання 1863 року.
 Маєвський Олег Олексійович — фахівець у галузі промислової електроніки та напівпровідникової перетворювальної техніки.
 Маєвський Петро Михайлович — український церковний і громадський діяч.
 Серапіон (Маєвський) — архієрей Російської православної церкви, єпископ Катеринославський та Таганрозький.
 Томаш Маєвський — польський легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Маєвський Чеслав Броніславович — радянський інженер і винахідник.

Також 
 Маєвська